Ел Веранито има више значења:

 Ел Веранито, Ехидо де Борхас (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веранито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Веранито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Веранито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Веранито (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Веранито (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику